На соревнованиях по художественной гимнастике на XXX летних Олимпийских играх разыгрывается 2 комплекта медалей — в индивидуальном и групповом многоборье. В индивидуальном многоборье будут соревноваться 24 спортсменки, в групповом — гимнастки из 12 стран.

Российская гимнастка Евгения Канаева стала первой в истории спортсменкой, выигравшей олимпийское «золото» в индивидуальном многоборье на двух Олимпиадах.

Спортивный объект

Календарь

Медальный зачёт

Призёры

Ссылки 
 Художественная гимнастика на сайте Олимпийских игр в Лондоне